Il singolare maschile  del torneo di tennis Estoril Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Albert Costa che ha battuto in finale Todd Martin 7–6(4), 2–6, 6–3.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Todd Martin (finale)
 Marcelo Ríos (semifinali)
 Albert Costa (campione)

 Gustavo Kuerten (quarti di finale)
 Félix Mantilla (quarti di finale)
 Francisco Clavet (primo turno)
 Marat Safin (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 1999
ATP Tour 1999